Ocotlán es un topónimo de origen náhuatl que significa "Junto a los ocotes" o "Junto a los pinos" y que puede referirse a las siguientes localidades y entidades mexicanas:

Ocotlán, ciudad del estado de Jalisco;
Ocotlán de Morelos, ciudad del estado de Oaxaca;
Ocotlán de Morelos, municipio del estado de Oaxaca;
Asunción Ocotlán, población del estado de Oaxaca;
Ocotlán, ciudad del estado de Tlaxcala.
Magdalena Ocotlán, población del estado de Oaxaca;